

Cinema 
Isola: La tredicesima personalità – film del 2000 di Toshiyuki Mizutani
Isole – film del 2011 di Stefano Chiantini

Geografia 
Isola geografica
Isola – frazione del comune italiano di Cevo
Isola – quartiere di Milano
Isola bergamasca – zona della provincia di Bergamo
 Un toponimo, molto diffuso tra i comuni italiani:
Isola d'Asti, in provincia di Asti
Isola del Cantone, nella città metropolitana di Genova
Isola del Giglio, in provincia di Grosseto, e la sua frazione Isola di Giannutri
Isola del Gran Sasso d'Italia, in provincia di Teramo
Isola del Liri, in provincia di Frosinone
Isola del Piano, in provincia di Pesaro e Urbino
Isola della Scala, in provincia di Verona
Isola delle Femmine, nella città metropolitana di Palermo
Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, e la sua frazione Isola di Capo Rizzuto Scalo
Isola di Fondra, in provincia di Bergamo
Isola Dovarese, in provincia di Cremona
Isola Rizza, in provincia di Verona
Isola Sant'Antonio, in provincia di Alessandria
Isola Vicentina, in provincia di Vicenza
Isolabella, nella città metropolitana di Torino
Isolabona, in provincia di Imperia
 Isola San Domino, frazione delle Isole Tremiti
 Isola San Nicola, frazione delle Isole Tremiti
Capraia Isola, in provincia di Livorno
Chignolo d'Isola, in provincia di Bergamo
Monte Isola, in provincia di Brescia
Terno d'Isola, in provincia di Bergamo
Torre d'Isola, in provincia di Pavia
Isola – frazione di Bene Vagienna in provincia di Cuneo
Isola – frazione di Castiglione di Garfagnana in provincia di Lucca
Isola – frazione di Compiano in provincia di Parma 
Isola – frazione di Macerata 
Isola – frazione di Madesimo in provincia di Sondrio
Isola – frazione di Montelupone in provincia di Macerata
Isola – frazione di Nocera Umbra in provincia di Perugia
Isola – frazione di Ortonovo in provincia della Spezia
Isola – frazione di Palanzano in provincia di Parma
Isola – frazione di Pievebovigliana in provincia di Macerata
Isola – frazione di Riolo Terme in provincia di Ravenna
Isola – frazione di Rovegno nella città metropolitana di Genova 
Isola – frazione di San Severino Marche in provincia di Macerata 
Isola – frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì 
Isola – frazione di Siracusa
Isola – frazione di Tizzano Val Parma in provincia di Parma 
Isola – frazione di Montenars in provincia di Udine
Isola Barbieri – frazione di Mezzana Bigli in provincia di Pavia
Isola – frazione del comune di San Miniato in provincia di Pisa
Isola Caprera – frazione di La Maddalena in provincia di Sassari
Isola d'Arbia – frazione di Siena
Isola dell'Abbà è l'unica frazione di Polverara in provincia di Padova
Isola di Fano – frazione di Fossombrone in Provincia di Pesaro e Urbino
Isola di Felettino – frazione della Spezia
Isola Farnese – frazione di Roma
Isola Fossara – frazione di Scheggia e Pascelupo in provincia di Perugia
Isola Maggiore – frazione di Tuoro sul Trasimeno in provincia di Perugia
Isola Mantegna – frazione di Piazzola sul Brenta in provincia di Padova
Isola Morosini – frazione di San Canzian d'Isonzo in provincia di Gorizia
Isola Palmaria, Isola del Tino e Isola del Tinetto sono frazioni di Porto Venere in provincia della Spezia 
Isola Pescaroli – frazione di San Daniele Po in provincia di Cremona
Isola Rossa – frazione di Trinità d'Agultu e Vignola in provincia di Sassari
Isola San Biagio – frazione di Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno
Isola Santa – frazione di Careggine in provincia di Lucca
Isola Superiore – frazione di Stresa in provincia di Verbania
Isolabella – frazione di Cisterna di Latina in provincia di Latina
Isolabuona – frazione di Ronco Scrivia nella città metropolitana di Genova
Isolaccia – frazione di Valdidentro in provincia di Sondrio
Isolaccia Morena – frazione di Gubbio in provincia di Perugia
Isolagrande – frazione di Murialdo in provincia di Savona
Isolalta – frazione di Vigasio in provincia di Verona
Isolella – frazione di Adria in provincia di Rovigo
Isolella – frazione di Borgosesia in provincia di Vercelli
Isoletta – frazione di Arce in provincia di Frosinone
Isolona – frazione di Orero nella città metropolitana di Genova
Isolotto è un quartiere di Firenze
Abbadia a Isola – frazione di Monteriggioni in provincia di Siena
Isola di Gorgona – frazione di Livorno
Isola di Montecristo – frazione di Portoferraio in provincia di Livorno
Montisola – frazione di Contigliano in provincia di Rieti
Isola di Pianosa – frazione di Campo nell'Elba in provincia di Livorno
San Giorgio all'Isola – frazione di Montemonaco in provincia di Ascoli Piceno
Isola – comune francese delle Alpi Marittime
Isola – isola artificiale nel fiume Moscova, in Russia
Isola – comune sloveno
Isola – città (town) degli Stati Uniti d'America, situata nella contea di Humphreys, nello Stato del Mississippi
Isola de Providencia – comune colombiano

Persone 
 Aristo Isola – patriota e politico italiano
 Elio Isola – compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore italiano
 Federica Isola – schermitrice italiana
 Floris Isola – calciatore francese
 Francesco Isola – vescovo italiano
 Giuseppe Isola – pittore italiano
 Giuseppe Isola – politico e antifascista italiano 
 Maija Isola – designer finlandese

Altro 
 Isola – prenome femminile italiano
 Isola – stazione della linea M5 della metropolitana di Milano
 Isola – album dei Kent del 1997
 Isola – singolo dei Krisma del 2007
 Isola – soluzione d'arredamento della cucina 
 Isola – nome di battaglia del partigiano italiano Giovanni Fusconi
 I.S.O.L.A. (Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale) – ente pubblico della Sardegna

Pagine correlate 
L'isola
Isole (disambigua)